Skogly ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Skogly (1908–1988), norwegischer Politiker
 Tor Egil Skogly (* 1964), norwegischer Kraftdreikämpfer